Деревня бори () — музей под открытым небом из 20 каменных хижин во Франции, построенных по технологии сухой кладки для сельскохозяйственных целей и в основном сезонного использования.

Музей расположен в 1,5 км к западу от провансальской деревни Горд, во французском департаменте Воклюз. Этот район когда-то был отдалённым районом деревни под названием , в то время как группу хижин местные жители называли .

Местоположение 

Эти хижины когда-то использовались в сельском хозяйстве на сезонной основе. Они располагаются на холме на средней высоте 270—275 метров между потоком реки Сенанколь — его границей на западе — и долиной Гамаш — его границей на востоке, в том, что жители Горда называют «гарригой» (от  — «кустарник») или «» («холмы»).

Происхождение названия 

На карте земли 1809 года деревня упоминается как , обозначение которого сокращённо обозначено как «Les Savournins» на карте 1956 года. На местном языке группа построек всё ещё называлась  (чит.: «лес кабанас», пер.: «хижины») в конце 1970-х. Его современное, музеологическое название было придумано Пьером Виала (), первооткрывателем, владельцем и реставратором района в то время.

Термин «» () происходит от географического названия XVIII века — «Лес Боррис» (от ), в департаменте Буш-дю-Рон, которое по ошибке было истолковано как означающее «сухая каменная хижина» учёным середины XIX века. В земельном реестре 1809 года каменные хижины сухой постройки (без раствора) упоминаются как «кабана» (; если они не повреждёны и всё ещё используются) и «сол де кабана» (; когда они оставлены и заброшены) (см. рис., представляющий  в «Кадастре Наполеона»).

История 
Появление отдалённой деревни «Les Savournins» восходит к широкомасштабной кампании по расчистке и возделыванию земель, которая проходила в Провансе в XVII веке после  1766 года. Расширение границ поселения в сторону каменистых холмов привело к тому, что из земли было извлечено огромное количество камней для освобождения мест под новые поля. При расчистке и освоении территории между новыми и существующими полями возводились каменные стены и хижины.

Глиняные черепки, найденные в хижинах и полях во время реставрационных работ 1970-х годов, характерны для глиняной посуды, произведённой в районе Апт, Воклюз, в XVIII — XIX веках.

Основываясь на анализе функций зданий, свидетельствах, предоставленных как земельными кадастрами, так и свидетельствами жителей Горда и рудиментарных пней деревьев, стало известно, в этом районе в XIX веке выращивались злаки (пшеница, рожь), а также оливковое, миндальное и тутовые деревья (последние для разведения тутового шелкопряда) и виноградные лозы. Существовала также кустарная промышленность по изготовлению кожаных подошв.

Кроме того, некоторые каменные хижины, возможно, принадлежали людям, живущим в соседней деревне, что нередко встречалось в древнем Провансе.

17 октября 1977 года территория района с постройками на ней была признана историческим памятником.

Создание музея 
По инициативе «странствующего» поэта Пьера Виала, который стал владельцем территории в 1968 году, была проведена реставрация в южной части удалённого от деревни Горд района, известного в кадастре как топоним «», в просторечии под названием «Les Cabanes». Реставрация построек проходила с 1969 по 1976 год. Территория района и расположившийся на ней архитектурный ансамбль были признаны историческим памятником 17 октября 1977 года и с тех пор открыт для посетителей за плату. В настоящее время его владельцем и управляющим является муниципалитет Горда.

К музею ведёт тропа, вдоль которой при реставрации были высажены дубы и построены каменные стены. Начало пути находится на дороге № 2, ведущей из Кавайон / Имберт, непосредственно перед прибытием на Коль-де-Горд (небольшая кольцевая развязка), соединяющаяся с трассой D15.

Архитектура

Строительный материал 

Хижины были построены с использованием извлечённых на месте плоских известняковых камней (бурдигалский известняк) толщиной от 10 до 15 см, которые на местном наречии назывались «» (от  — плоский камень, плитняк) или «клапсы» (). Они имели квадратную форму для простоты кладки.

Конструкции 
Из 28 каменных зданий, сохранившихся на месте:
 20 относятся к так называемому «гордскому нефу», то есть прямоугольному или трапециевидному строению в форме перевёрнутого киля, свободно стоящему или примыкающему к другому зданию,
 3 имеют прямоугольную или квадратную форму со сводом в форме купола или полукупола,
 2 имеют полукруглое хранилище из вуссуаров, а также куполообразное хранилище из вуссуаров (две печи с духовками),
 2 имеют круглую или подковообразную форму (разрушенные здания),
 1 представляет собой обычный дом, на первом этаже под односторонней крышей из черепицы.

Преобладание «гордского нефа», наряду с использованием кладки без раствора, придаёт деревушке определённое архитектурное единство.

«Гордский неф» 

С функциональной точки зрения «гордский неф», по-видимому, представлял собой многоцелевое здание, использовавшееся в качестве сезонного жилого помещения, склад для сельскохозяйственных инструментов, сарая, , овчарня, дома с чаном — большой глубокой кадкой или бочкой.

Наличие 20 построек с конусообразной структурой придаёт объекту определённую архитектурную однородность (помимо использования единого материала, камня, и использования единого метода строительства — сухой кладки).

Наибольшую концентрацию таких сооружений можно увидеть к западу от Горда, также несколько примеров можно увидеть в других городах Воклюз. Такая концентрация объясняется сочетанием геологического и литографического факторов и местных сельскохозяйственных потребностей прошлых веков.

Планировка и функции зданий 
«Village des Bories» состоит из нескольких «групп сооружений», которые распределены по районам к северу и югу от переулка, проходящего через участок. «Группу» следует рассматривать как два или более зданий, примыкающих друг к другу или стоящих в непосредственной близости, обычно вокруг небольшого двора. Исследование наполеоновских и современных земельных реестров показало, что некоторые группы принадлежали двум отдельным владельцам или что одно и то же лицо могло владеть одним зданием в одной группе и другим зданием в другой группе.

На участке также имеются две молотилки, но нет колодцев или резервуаров для хранения воды (ближайшая скважина в 100 метрах от центра группы сухая).

Галерея

См. также 
 
 Дома-ульи

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean-Pierre Chavent. «Les bories du Périgord». В Quercy-Magazine, N. 18, December 1971, p. 25—29.
 Des "bories" pour mémoire. В La France agricole, 28 September, 1990.

Ссылки 

 
 
 

Народная архитектура
Каменные дома
Здания и сооружения департамента Дордонь
Музеи департамента Дордонь
Кровельные материалы
Музеи под открытым небом